El término Volni puede referirse a:

Volni, localidad del raión de Maikop de la república de Adiguesia.
Volni, localidad del raión de Remóntnoye del óblast de Rostov.
Volni, localidad del raión de Kanevskaya del krai de Krasnodar.

Volni, localidad del raión de Abai de la provincia de Kazajistán Oriental.

Volni, localidad del óblast de Sumy.